Amaury IV peut désigner :
 Amaury IV de Thouars (ca. 1020-1093), vicomte de Thouars (1055-1093) ;
 Amaury IV de Montfort (+1140), seigneur de Montfort (1137-1140) ;
 Amaury IV d’Évreux (+1182), comte d’Évreux (1181-1182) ;
 Amaury IV de Craon (1326-1376), vicomte consort de Thouars (1370-1376).